Катастрофа Ан-28 под Пукети — авиационная катастрофа, произошедшая в субботу, 15 мая 2010 года в Суринаме возле границы с Французской Гвианой, в результате чего 8 пассажиров пропали без вести.

События 

Самолет, произведенный в России, Ан-28, взлетел в аэропорту Годо-Оло, затем совершил неудачную аварийную посадку в лесистой местности, находящейся в 5 км от Пукети, что возле границы с Французской Гвианой, направляясь в аэропорт Зорг-эн-Хоп в Парамарибо. В связи с погодными условиями, спасательную операцию не смогли провести до следующего утра.

Ссылки 
 Vliegtuig Blue Wing neergestort in Oost-Suriname
 Crash: Blue Wing AN28 near Godo Holo on May 15th 2010, went into forest
 Vliegtuig neergestort in Suriname
 Luchtvaartnieuws uit Suriname

Авиационные происшествия с Ан-28
Авиационные происшествия в Суринаме
2010 год в Суринаме
Авиационные происшествия с неустановленными причинами
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте